Теракт на Октоберфесте (нем. Oktoberfestattentat) — один из самых крупных террористических актов, совершённых в Германии после окончания Второй мировой войны.

В пятницу 26 сентября 1980 года в 22:19 в урне около общественного туалета у Бавариаринг сдетонировало взрывное устройство. В результате теракта погибло 13 и было ранено 211 посетителей. Террорист, ультраправый экстремист Гундольф Кёлер, тоже погиб во время взрыва. Тем не менее этот террористический акт не привёл к отмене праздника.

По результатам официального расследования считается, что Кёлер действовал в одиночку, но до сих пор существуют сомнения в правильности официальной версии. Утверждается, что Кёлер действовал по заказу военно-спортивной группы Гофмана.

Примечания

Литература 
 Tobias von Heymann: Die Oktoberfestbombe: München, 26. September 1980. Nora Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-86557-171-7, Taschenbuch 592 Seiten.

История Мюнхена
Террористические акты 1980 года
Террористические акты, совершённые в Германии
События 26 сентября
Сентябрь 1980 года
1980 год в Германии
Убийства, совершённые в 1980 году
Неофашистский терроризм
Массовые убийства в Германии